Bridgend bezeichnet folgende Orte:

England
 Bridgend (Cornwall)
 Bridgend (Cumbria)
 Bridgend (Devon)
 Bridgend (Gloucestershire)

Irland
 Bridgend (Irland)

Schottland
 Bridgend (Aberdeenshire)
 Bridgend (Dumfries and Galloway)
 Bridgend (Fife)
 Bridgend (Glamis), Angus
 Bridgend (Highland)
 Bridgend (Inverclyde)
 Bridgend (Islay), Argyll and Bute
 Bridgend (Kintyre), Argyll and Bute
 Bridgend (Lethnot and Navar), Angus
 Bridgend (Mid Argyll), Argyll and Bute
 Bridgend (Midlothian)
 Bridgend (North Lanarkshire)
 Bridgend (Perth and Kinross)
 Bridgend (West Lothian)

Wales
 Bridgend, Stadt in der Principal Area Bridgend County Borough
 Bridgend County Borough, Principal Area
 Bridgend (Ceredigion), Ort in Ceredigion
 Bridgend (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Bridgend (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales

Bridgend bezeichnet außerdem:

 Bridgend, Originaltitel des dänischen Films Dorf der verlorenen Jugend (2015)